Штольберг () може означати:

 Штольберг — німецьке місто у землі Саксонія-Ангальт.
 Штольберг — графський та князівський рід, що володів однойменнім містом у Німеччині.
 Крістіан Карл фон Штольберг (1725—1764) — австрійський генерал.
 Штольберг — німецьке місто у землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Штольберг — німецьке місто у землі Вільна держава Саксонія.
 Бальтазар Штольберг (1640—1684) — філолог
 Штольберг — телесеріал на каналі ZDF, що транслювався з 2006 по 2009 рік